Los Guayabos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Guayabos, Durango, 
 Los Guayabos, Michoacán de Ocampo, 
 Los Guayabos, Jalisco, Mazamitla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar